В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Мері Лу Деніелс і Венді Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Манон Боллеграф і Ліз Грегорі 7-5, 7-2.

Сіяні пари 

 Манон Боллеграф /  Ліз Грегорі (фінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чемпіонки)

 Ху На /  Пінат Луї (півфінал)
 Катаріна Ліндквіст /  Енн Мінтер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships